Роза́лия Фра́нцевна Каса́ткина                  (31 августа 1934, Москва) — советский и российский лингвист, диалектолог, фонетист, доктор филологических наук, главный научный сотрудник отдела фонетики Института русского языка РАН, лауреат премии имени А. С. Пушкина (2016).

Биография 
В 1958 году окончила филологический факультет МГУ.

В 1962 году окончила аспирантуру Института русского языка АН СССР.

В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию «Экспериментально-фонетическое исследование фонетики одного севернорусского говора» (научный руководитель — С. С. Высотский).

В 1982 году вышла замуж за Леонида Касаткина и поменяла фамилию на Касаткину. До этого фамилия была Пауфошима. 

В 1988 году защитила докторскую диссертацию «Русская диалектная суперсегментная фонетика».

Научные интересы: русская диалектная и литературная фонетика, орфоэпия, история языка. Представитель московской фонологической школы.

Родственники 
Муж — Леонид Касаткин (1926—2020) — лингвист, специалист по фонетике русского языка и диалектологии.

Награды 
 Премия имени А. С. Пушкина (совместно с Л. Л. Касаткиным и М. Л. Каленчук, за 2016 год) — за «Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и её варианты»

Ссылки 
 

Сотрудники Института русского языка имени В. В. Виноградова
Лингвисты СССР
Лингвисты России
Диалектологи
Русисты
Фонетисты
Лауреаты премии имени А. С. Пушкина РАН
Женщины-лингвисты